Esistono più comuni francesi con questo nome

Maurens – Alta Garonna
Maurens – Dordogna
Maurens – Gers